Eugène de Béthisy,  marquis de Mézières, général de cavalerie, (1656-1721).
 Eustache de Béthisy, militaire français (1737-1823)

Voir aussi 
 Béthisy-Saint-Martin, une commune française située dans le département de l'Oise, en région Hauts-de-France
 Béthisy-Saint-Pierre, commune française du département de l'Oise

Bethisy